Campionato europeo dei piccoli stati di pallavolo maschile
 Campionato europeo dei piccoli stati di pallavolo femminile